Gregor II. ist der Name folgender Personen:

 Gregor II. (Papst) (669–731), Papst von 715 bis 731
 Gregor II. Wkajasser († 1105), Katholikos der armenisch-apostolischen Kirche
 Gregor II. Cyprius (1241–1290), Patriarch von Konstantinopel
 Gregor II. (Alexandrien) († 1354), orthodoxer Patriarch von Alexandrien
 Gregor II. Fuchs (1667–1755), Abt von Kloster Theres von 1715 bis 1755